|-
| 84301 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84302 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84303 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84304 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84305 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84306 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84307 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84308 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84309 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84310 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84311 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84312 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84313 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84314 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84315 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84316 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84317 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84318 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84319 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84320 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84321 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84322 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84323 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84324 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84325 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84326 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84327 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84328 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84329 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84330 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84331 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84332 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84333 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84334 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84335 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84336 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84337 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84338 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84339 - || || 2 d'octubre, 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 84340 Jos || || 2 d'octubre, 2002 || Needville || Needville
|-
| 84341 - || || 4 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84342 - || || 5 d'octubre, 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 84343 - || || 4 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84344 - || || 5 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84345 - || || 3 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84346 - || || 3 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84347 - || || 3 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84348 - || || 3 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84349 - || || 1 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84350 - || || 1 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84351 - || || 1 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84352 - || || 1 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84353 - || || 1 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84354 - || || 1 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84355 - || || 1 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84356 - || || 1 d'octubre, 2002 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 84357 - || || 1 d'octubre, 2002 || Črni Vrh | Črni Vrh
|-
| 84358 - || || 2 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 84359 - || || 2 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 84360 - || || 2 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 84361 - || || 2 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 84362 - || || 3 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84363 - || || 3 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84364 - || || 2 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 84365 - || || 3 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84366 - || || 3 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84367 - || || 3 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84368 - || || 3 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84369 - || || 3 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84370 - || || 3 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84371 - || || 4 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84372 - || || 4 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84373 - || || 4 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84374 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84375 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84376 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84377 - || || 4 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84378 - || || 4 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84379 - || || 4 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84380 - || || 4 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84381 - || || 4 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84382 - || || 4 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84383 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84384 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84385 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84386 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84387 - || || 5 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84388 - || || 5 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84389 - || || 5 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84390 - || || 5 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84391 - || || 5 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84392 - || || 5 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84393 - || || 5 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84394 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84395 - || || 5 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84396 - || || 5 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84397 - || || 12 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84398 - || || 13 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84399 - || || 14 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84400 - || || 14 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
4